

Sport 
Termitana – società calcistica di Termini Imerese (Palermo)

Zoologia 
Termitana – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae